Нуево Сан Педро има више значења:

 Нуево Сан Педро (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сан Педро (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику